Фри́да — женское имя, в переводе со старонемецкого означает мир, покой.

Псевдоним 
 Фрида — сценический псевдоним шведской певицы Анни-Фрид Лингстад.
 Фрида — российская эстрадная певица.

Фамилия 
 Фрида, Бедржих (1855—1918) — чешский переводчик и театральный критик.
 Эмиль Фрида (1853—1912) — псевдоним Ярослава Врхлицкого, чешского поэта, драматурга, основателя так называемой «космополитической» школы в чешской литературе.

Известные имена 
 Фрида Кало (1907—1954) — мексиканская художница.

В науке и культуре 
 (722) Фрида — астероид, открытый в 1911 году.
 Фрида — персонаж романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (1929—1940).
 «» — британский художественный фильм (1947) о спасении немкой британского лётчика из лагеря военнопленных в конце войны. В благодарность, чтоб спасти её, тот женится на ней и увозит на родину.
 Frida — дебютный сольный студийный альбом Анни-Фрид Лингстад (1971).
 «Фрида» — художественный фильм о жизни Фриды Кало (2002).
 «Фрида» — оригинальный саундтрек фильма «Фрида».
 Фрида — персонаж игры Heroes of Might and Magic V (2006).

Другое 
 Фрида (Каттжа) — кошка из игры Castle Cats, наибольшую известность получила во время Весеннего Фестиваля 2020.

Женские имена
Страницы значений:Тёзки